Михаи́л Па́влович Васи́льев:
 Васильев, Михаил Павлович (1922—1998) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Васильев, Михаил Павлович (1922—1976) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Васильев, Михаил Павлович (1924—1990) — актёр.